

Patronyme
Sirigu est un patronyme sarde, particulièrement présent dans la province de Cagliari ; il est porté notamment par :

 Angela Sirigu (née en 1956), neuroscientifique italienne ;
  (1925–1999), peintre italien ;
 Salvatore Sirigu (né en 1987), joueur de football italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien